Sellent (o Sallent de Xàtiva), municipi de la Ribera Alta
 Sallent de Castellbò (o Sellent), llogaret del municipi alturgellenc de Montferrer i Castellbò
 Sallent d'Organyà (o Sellent), poble del municipi de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell

Vegeu també 
 Sallent (desambiguació)